Альбер Эгпарс (; ,  — , ) — бельгийский поэт, прозаик, эссеист и критик. Член Королевской академии французского языка и литературы Бельгии (1962).

Биография 
Сын рабочего-печатника. В 1919 получил педагогическое образование. Работал школьным учителем.

С восторгом принял Октябрьскую революцию 1917 года в России. Будучи сторонником идей Ж. Жореса, К. Маркса, Ж. Сореля, Г. Плеханова, П. Лафарга, В. Ленина и Л. Троцкого, был связан с социалистическим движением в Бельгии. Возглавлял ряд прогрессивных изданий, сотрудничал с А. Барбюсом (группа «Кларте», еженедельник «Monde» — «Мир»). Руководил журналом «Marginales» («Заметки на полях»).

Творчество 
Дебютировал в 1923 году. Вступил в литературу, как поэт острой политической мысли.

Автор романов о жизни и борьбе рабочих, написанные в традициях критического реализма («Мертвая рука» — «La main morte», 1938; «„Альбатрос“ опаздывает на три часа» — «„L’Albatros“ a trois heures de retard», 1967).

В своих произведениях выступал с суровой критикой буржуазии («День за днем» — «D’un jour à l’autre», 1940; «Час правды» — «L’heure de la vérité», 1947, рус. пер. 1972; «Мы идем за своей тенью» — «Notre ombre nous précède», 1953, рус. пер. 1974); писал о судьбах молодежи («Потерянное поколение» — «Une génération pour rien», 1954).

Автор сборника новелл «По всей вероятности» («Selon toute vraisemblance», 1962).

Избранные произведения

Эссе 
 «Машинизм и культура» («Machinisme et culture», 1931)
 «Магия капитализма» («Magie du capitalisme», 1934)

Сборники стихов 
 «Девять светлых подношений» («Neuf offrandes claires», 1923),
 «Последние огни на земле» («Derniers feux à terre», 1931),
 «Черное кагорское вино» («Le vin noir de Cahors», 1957). (1957 — Prix Engelman)
 «Langage»

Романы 
 «La main morte»
 «Notre ombre nous précède» (1952)
 «Une génération pour rien» (1954).

Награды 
 1952 — премия Prix Victor-Rossel
 1954 — премия Prix triennal du roman
 1957 — премия Prix Engelman
 1968 — премия Prix Chatrian
 1996 — премия Prix littéraires de la Communauté française de Belgique

Примечания

Ссылки 
 Albert Ayguesparse

Писатели Бельгии
Поэты Бельгии
Литературные критики Бельгии
Эссеисты Бельгии
Редакторы Бельгии
Франкоязычные писатели Бельгии
Члены Королевской академии французского языка и литературы Бельгии